Academy est un mot anglais qui signifie académie.

Titres

Autres 
 Royal Academy, une institution britannique dont l'objectif est la promotion des arts visuels
 Eissportverein Zoug Academy, un club de hockey sur glace de la ville de Zoug en Suisse
 Japan Academy Prize, des récompenses cinématographiques japonaises créées en 1978